Proptera laevissimus är en musselart som beskrevs av Lea. Proptera laevissimus ingår i släktet Proptera och familjen målarmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Målarmusslor
laevissimus